Ez a lista Svédország Svédország azon folyóit tartalmazza, amelyek közvetlenül a tengerbe torkollanak. A sorrend vízgyűjtő területeik szerint északról délre halad.

A svéd nyelvben a folyók összetett nevében az älv, határozott formában älven, illetve az å, határozott formában  ån egyaránt folyót jelent; az utóbbi szót általában a kisebb folyókra alkalmazzák.

Folyórendszerek Svédországban
Svédország folyórendszereit a hivatalos statisztika 112 fő vízgyűjtő területre osztja, amelyek általában legalább 200 km²-esek és önálló kifolyásuk van a tengerbe.

Ezeket északról dél felé számozzák, a Torneälven száma az 1 és az Enningdalsälven a 112-es.

Néhány olyan folyó, amely – bár az országhatár hosszú szakaszokon egybeesik a vízválasztóval a Skandináv-hegységben – Norvégia területén torkollik a tengerbe, a 113-116-os számokat kapta.

Gotland szigetén két vízgyűjtő terület van, a 117 és 118-as számúak, Öland szigetén pedig egyetlen vízgyűjtő van 119-es számmal.

Az alábbiakban ez a 119 vízgyűjtó terület szerepel, fő folyóik neveivel:

További nagyobb folyók Svédországban 

Az alábbi jelentősebb folyók nem közvetlenül a tengerbe torkollanak, ezért hiányoznak a fenti listáról:

 Faxälven
 Fyrisån
 Klarälven
 Muonio älv
 Österdalälven
 Västerdalälven
 Vindelälven
 Voxnan

Jegyzetek

További információk

Fordítás

Kapcsolódó szócikkek
 Svédország tavainak listája

 
Svédországgal kapcsolatos listák
Folyók listái